CSeries bezeichnet:

 Airbus A220, einen Flugzeugtyp, der zuvor Bombardier CSeries bezeichnet wurde
 Nokia CSeries, eine Reihe von Mobiltelefonen